Cantabile : un style particulier de jouer conçu pour imiter le voix humaine.
 Cantabile : une composition
 Cantabile : une composition par Michel Petrucciani ;
 Cantabile : une suite symphonique par Frederik Magle ;
 Cantabile e Valtz : pour violon et piano par Niccolo Paganini.

Voir aussi
 
Chant
Genre musical
Musique vocale